№Hepening Vilijun dobitnikom je nagrade FUL KULTURNO koju je po prvi put dodijelio Supebrands Hrvatska. Riječ je o nagradi kojom se nagrađuje najbolje brendirano niskobudžetno događanje u kulturi kojim se promiče čitanje i pisana riječ.

Hepening Vilijun režirao je Robert Raponja u dvorištu Muzeja likovnih umjetnosti uz suradnju Osječkog ljeta kulture 2017. i Instituta Andizet. Riječ je o praizvedbi interaktivnog čitanja pametnog romana Vilijun Jasne Horvat (Naklada Ljevak, 2016.) u kojoj su sudjelovali brojni suradnici, a među njima i Milica Lukić, Josipa Mijoč, Stipe Gugić, Luka Stilinović, Luka Vondrak, Josip Ledina, Matko Duvnjak Jović, Adrijan Bagarić, Gordan Marijanović, Tamara Šarlija, Matea Lanščak, Mia Katić, Ana Medvedec, Lina Medvedec, Dina-Min Chen, Marlona Mršić i brojni drugi. Vizualni identitet hepeninga potpisuje Jasmina Pacek, koreografiju Maja Huber, a produkciju Jasminka Mesarić. 
Hepening Vilijun svoju je praizvedbu doživio 4. srpnja 2017. godine u dvorištu Muzeja likovnih umjetnosti na OLJK-u, a snimke proba kao i same predstave dostupne su na virtualnoj platformi Topoteke Vilijun. 
Snimka "Hepeninga Vilijun"  prikazana je u studenom 2017. godine u Narodnoj Republici Kini na inauguracijskom EU-Kina književnom festivalu održanom od 21. do 27. studenog 2017. godine u Pekingu i Chengduu. EU-Kina književni festival okupio je osam pisaca iz Europske unije i dvadeset i dvoje književnika iz Kine, a ostvaren je u nizu javnih događanja s razmjenom ideja o raznolikosti kineske i europskih kultura. Ustoličenje Europsko-kineskog međunarodnog književnog festivala bilo je u znaku oživotvorenja gospodarskog i kulturnog povezivanja Europe i Kine poznat pod nazivom novi Put svile. Republiku Hrvatsku u Kini su predstavljale Jasna Horvat i Josipa Mijoč te su uz druge kulturne sadržaje prikazale i projekciju snimke "Hepeninga Vilijun", u okviru većeg broja predstavljanja romana Vilijun.

Izvori

Vanjske poveznice
 Mrežno mjesto Nagrade FUL kulturno,  
 Obavijet o nagradi FUL kulturno dodijeljenoj Hepeningu Vilijun objavljenoj u Glasu Slavonije, 
 Vilijun,  (ulomak)
 Topoteka Vilijun - digitalni arhiv romana Vilijun,  (mrežno mjesto digitalnog arhiva)
 Magični kvadrat romana Vilijun - prvi hrvatski QR roman, Revija Matice hrvatske, kritički osvrt Andrijane Kos-Lajtman
 Hepening Vilijun, , video zapis snimljen na Osječkom ljetu kulture 2017.
 predstavljanje romana Vilijun,  snimka predstavljanja romana Vilijun načinjena na Kreativnoj riznici 2016. održanoj na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, snimku načinio Zorislav Kalazić

Nagrade 

 FUL kulturno 2018. - nagrada koju dodjeljuje Superbrands za najbolje brendirani niskobudžetni događaj u kulturi

Književnost
Kazalište